Alfonso Nieto ist der Name folgender Personen:

* Alfonso Nieto (Spezialeffektkünstler), spanischer Spezialeffektkünstler  
 Alfonso Nieto (Fußballspieler) (José Alfonso Nieto Martínez; * 1991),  mexikanischer Fußballspieler
 Alfonso González Nieto, bekannt als Fonsi Nieto (* 1978), spanischer Motorradrennfahrer